

Персоналии 
 Бё, Йоханнес Тинес (род. 1993) — норвежский биатлонист.
 Бё, Тарьей (род. 1988) — норвежский биатлонист, олимпийский чемпион, брат Йоханнеса Бё.

Топоним 
 Бё — коммуна в фюльке Нурланн в Норвегии.
 Бё — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии.
 Бё () — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Бё () — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.